Первичноро́тые  — таксон многоклеточных животных из группы двусторонне-симметричных (Bilateria). В период зародышевого развития на месте их первичного рта (бластопора) образуется рот или, при щелевидном замыкании бластопора, рот и анальное отверстие. Этим они отличаются от вторичноротых, у которых на месте бластопора образуется анальное отверстие, а ротовое возникает позже в другом месте.

Классификации современных первичноротых

Гипотеза Ecdysozoa 

 Клада Линяющие (Ecdysozoa)
 клада 
 тип Круглые черви (Nematoda)
 тип Волосатики (Nematomorpha)
 клада Scalidophora
 класс Приапулиды (Priapulida)
 класс Лорициферы (Loricifera)
 класс Киноринхи (Kinorhyncha)
 клада Panarthropoda
 тип Тихоходки (Tardigrada)
 тип Онихофоры (Onychophora)
 тип Членистоногие (Arthropoda)
 Клада Спиральные (Spiralia)
 надтип Gnathifera
 тип Гнатостомулиды (Gnathostomulida)
 тип Микрочелюстные (Micrognathozoa)
 тип Коловратки (Rotifera)
 тип Скребни (Acanthocephala)
 клада Lophotrochozoa
 тип Моллюски (Mollusca)
 тип Немертины (Nemertea)
 тип Кольчатые черви (Annelida), вкл. эхиурид (Echiura)
 тип Ортонектиды (Orthonectida)
 тип Сипункулиды (Sipuncula)
 тип Циклиофоры (Cycliophora)
 тип Внутрипорошицевые (Entoprocta)
 тип Дициемиды (Dicyemida)
 тип Плоские черви (Plathelminthes)
 тип Брюхоресничные черви, или гастротрихи (Gastrotricha)
 надтип Щупальцевые (Lophophorata)
 тип Мшанки (Bryozoa)
 тип Плеченогие (Brachiopoda)
 тип Форониды (Phoronida)

Целоматная гипотеза 
Согласно устаревшей целоматной гипотезе типы группируются следующим образом:
 тип Плоские черви (Plathelminthes)
 тип Немертины (Nemertini)
 тип Гнатостомулиды (Gnathostomulida)
 тип Микрочелюстные (Micrognathozoa)
 Первичнополостные черви (Nemathelminthes)
 тип Круглые черви (Nematoda)
 тип Коловратки (Rotatoria)
 тип Скребни (Acanthocephala)
 тип Брюхоресничные (Gastrotricha)
 Cephalorhyncha
 тип Волосатики (Nematomorpha)
 тип Приапулиды (Priapulida)
 тип Киноринхи (Kinorhyncha)
 тип Лорициферы (Loricifera)
 Coelomata
 Trochozoa
 тип Циклиофоры (Cycliophora)
 тип Внутрипорошицевые (Entoprocta)
 тип Моллюски (Mollusca)
 тип Сипункулиды (Sipuncula)
 Articulata
 тип Эхиуры (Echiura)
 тип Кольчатые черви (Annelida)
 Panarthropoda
 тип Онихофоры (Onychophora)
 тип Тихоходки (Tardigrada)
 тип Членистоногие (Arthropoda)
 Tentaculata
 тип Мшанки (Bryozoa)
 тип Форониды (Phoronida)
 тип Плеченогие (Brachiopoda)

Филогения 
По-видимому, ближайшим общим предком первичноротых и вторичноротых было червеобразное водное животное, жившее в эдиакарском периоде. Эти две клады разошлись около 600 миллионов лет назад. Первичноротые включают более миллиона ныне живущих видов (для сравнения, вторичноротые представлены примерно 60 000 видами).

Первичноротые подразделяются на линяющих (Ecdysozoa; например, членистоногие и нематоды) и спиральных (Spiralia; например, моллюски, кольчатые черви, плоские черви и коловратки). Современное консенсусное филогенетическое дерево первичноротых представлено ниже. Время возникновения клад указано в млн лет (миллионы лет назад); группы, положение которых спорно, обозначены пунктирными линиями.

Примечания